In - símbolo químico do Índio (elemento químico)
 in - Polegada, unidade de comprimento